

Cinema 
Human Zoo – film del 2009 diretto da Rie Rasmussen
Human Zoo – cortometraggio del 1962 diretto da Yōji Kuri

Musica
Human Zoo – album dei Gotthard del 2003
Human Zoo – album degli Electric Six del 2014